Elizabeth Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Elizabeth Heights (North Carolina), im Wilson County
 Elizabeth Heights (South Carolina), im Greenville County